Strenger steht für:

 Strenger Gruppe, deutsches Immobilienunternehmen

Strenger ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Strenger (1913–1984), österreichische Zoologin
 Carlo Strenger (1958–2019), schweizerisch-israelischer Schriftsteller, Publizist und Psychoanalytiker
 Christian Strenger (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hermann J. Strenger (1928–2016), deutscher Manager
 Jörg Strenger (* 1948), deutscher Radsportmanager
 Lou Strenger (* 1992), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Reinhold Strenger (1903–nach 1966), deutscher Klassischer Archäologe und Verwaltungsbeamter
 Werner Strenger (* 1969), österreichischer Theaterschauspieler und Hochschullehrer